Сергей Селезнёв:
 Селезнёв, Сергей Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист.
 Селезнёв, Сергей Павлович (1944—1996) — российский военачальник, генерал-полковник армии.
 Селезнёв, Сергей Павлович (псевдоним Сергей Мерчен; род. 1919) — чувашский писатель, поэт и драматург. Селезнёв, Сергей Ростиславович (род. 1991) — российский пловец в ластах.